Q — 17.ª letra do alfabeto latino, cuja minúscula é q
Q# — linguagem de programação
Q (James Bond) — personagem criada por Ian Fleming e várias vezes adaptada ao cinema nos filmes da série 007
Q (Star Trek)
Q (revista) — revista britânica fundada por Mark Ellen e David Hepworth
 Q (grandeza física) — símbolo de quantidade de calor

Desambiguações de letras